„Колело към Рая“ () е предстоящ британски драматичен трилър на режисьора Бен Чарлз Едуардс, който е съсценарист със Майк Шилиъм и Деси Тенекеджиева, и участват Мики Рурк, Джоф Бел, Гари Стреч, Лий Райън, Димитър Николов, Деси Тенекеджиева, Илиян Стаменков, Емил Каменов, Светлана Янчева, Ованес Торосян, Бистра Окереке, Димитър Банекин, Михаил Мутафов, Елеонора Иванова и Радина Боршош.

Снимачния процес се проведе юли 2022 г. в София, България, както и в Лондон, Великобритания, и Лос Анджелис, Калифорния, и приключва през октомври.

Актьорски състав 
 Мики Рурк – Бо Джаксън
 Джеф Бел – Лука
 Гари Стреч – Виктор
 Лий Райън – Оливър
 Димитър Николов – Непознатият
 Деси Тенекеджиева – Мария
 Емил Каменов – Алек
 Светлана Янчева – Елена
 Ованес Торосян – Антон
 Петър Байков – гласът на Антон
 Бистра Окереке – Ваня
 Димитър Банекин – Даниел
 Михаил Мутафов – Богдан Марков
 Джоана Нуамеруе – Роко
 Радина Боршош – Петра
 Илиян Стаменков – Петър
 Малин Кръстев – Петко
 Благовест Благоев – Гринго
 Виолета Челси Кристоу – Лили
 Елеонора Иванова – Ива
 Думисани Карамански – Пол
 Калина Андреева – Контрабас
 Нели Беширова – Бойка Нинова
 Ненко Цачев – Кавал
 Митко Денев – Акордеон
 Мартин Димитров – Момче 1
 Петя Белчева-Гемюнден – Американски турист
 Щефан Гемюнден – Шофьор на автобус
 Атила Георгиев – Хлапе боксьор
 Сиги Хуанг – Момиче 1
 Димитър Ковачев – Фънки – Барман
 Неди Миладинов – Барабанист
 Петя Панева – Роксана
 Алекс Якимов – Асен

Бележки

Източници

Външни препратки 
 

Британски драми
Британски трилъри
Филми, заснети в България